Agustín Pinedo puede referirse a:
 Agustín Fernando de Pinedo, funcionario colonial español, gobernador del Paraguay entre 1772 y 1778.
 Agustín José de Pinedo, hijo del anterior, militar nacido en la América española, que combatió contra las Invasiones Inglesas.
 Agustín de Pinedo, hijo del anterior y nieto del primero, nacido en Buenos Aires, que se destacó en su apoyo al gobernador Juan Manuel de Rosas.